Aspudden (metrostation), metrostation in Stockholm
Aspudden (wijk), wijk in Stockholm